Грицяк Євген Степанович (9 серпня 1926, с. Стецева — 14 травня 2017) — член молодіжної організації ОУН, один з керівників повстання в Норильских таборах 1953 року.
 Грицяк Наталя Вітіславівна (дівоче прізвище Луценко,  ?, Доманівський район, Миколаївська область) — українська науковиця в галузі державного управління, гендерної та інформаційної політики, завідувач кафедри інформаційної політики та технологій Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.